Graue Panther steht für:

 Graue Panther (Partei) (früher Allianz Graue Panther Deutschland), deutsche Partei (ab 2013)
 Die Grauen – Graue Panther, deutsche Partei (1989 bis 2008)
 Graue Panther, anderer Name für Senioren-Schutz-Bund, deutsche Bundesvereinigung (ab 1975)

Siehe auch
 Gray Panthers